Вим Андерисен:

 Андерисен, Вим (1903—1944) — нидерландский футболист, выступал на позиции защитника и полузащитника.
 Андерисен, Вим (1931—2017) — нидерландский футболист, выступал на позиции защитника. Сын Вима Андерисена-старшего.